Резе́н () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Резен.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Сардруд (بخش سردرود)
 Корве-йе-Дарджазин (بخش زرین‌دشت)
Население области на 2006 год составляло 111 120 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хамадана